Bertašius ist der Familienname folgender Personen:

 Juozas Bertašius (* 1946), litauischer Politiker
 Simas Bertašius (* 1993), litauischer Leichtathlet